Municipio de Tyler puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tyler (condado de Perry, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Tyler (condado de Prairie, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Prairie.
 Municipio de Tyler (condado de Hickory, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Hickory.